C41 steht für:
 Caldwell 41, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog
 Hauptstraße C41, eine Hauptstraße in Namibia

C-41 steht für:
 C-41, Prozess zur chromogenen Entwicklung von Negativfilmen

C41